Esteban Siller – doppiatore messicano
 Eugenio Siller – attore messicano
 Gustavo Garcia-Siller – arcivescovo cattolico messicano
 Jerónimo Siller – inventore, politico e militare messicano
 Morag Siller – attrice e doppiatrice scozzese
 Sebastian Siller – calciatore austriaco